«Solé» - o «Sole» - puede referirse a:

Nombre 
 Solé (dibujante) (1948-), dibujante francés - nombre: Jean Solé.
 Solé (rapero) (1973-), rapero estadounidense - nombre: Tonya M. Lumpkin.
 Sole (artista) (1977-), artista (hip-hop) estadounidense - nombre: Tim Holland.

Apellido 
 Solé (apellido), apellido.